De BOclassic is een hardloopwedstrijd over 10 km (mannen), respectievelijk 5 km (vrouwen), die sinds 1975 in Bozen plaatsvindt op oudejaarsavond. Het evenement wordt georganiseerd door Läufer Club Bozen. Op het programma van het evenement staan ook verschillende school- en jeugdlopen, evenals sinds 2003 een aparte recreatieve loop over 5 km.

Geschiedenis 
De São Silvestre, een van Europa's oudste oudejaarsslopen, diende als voorbeeld voor de hardloopwedstrijd. Aanvankelijk was de wedstrijd alleen voor mannen over een afstand van ongeveer 13 km. Na twee jaar mochten ook vrouwen deelnemen. In 1984 werd het parcours ingekort naar 10 km voor mannen en 5 km voor vrouwen. Sinds 1987 wordt het huidige parcours afgewerkt. In 1996 kreeg het evenement haar huidige naam BOclassic.

De beste Zuid-Tirolers waren tot nu toe Christian Lauprecht en Silvia Weissteiner, die beiden een derde plaats behaalden.

De wedstrijd werd tweemaal door de Nederlandse Elly van Hulst gewonnen, in 1987 en 1989.

Parcours 
Alle wedstrijden vinden plaats op een 1252 meter lange ronde in de binnenstad van Bozen, met start en finish op de Waltherplatz.

Winnaars 

Hardloopwedstrijd over 10 kilometer
Sport in Zuid-Tirol